Biłgoraj (gromada 1954–1956) (powiat biłgorajski)
 Biłgoraj (gromada 1960–1972) (powiat biłgorajski)